Rybniki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Rybniki (Kętrzyn), Weiler in der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Waldsee, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Rybniki (Wasilków), Dorf der Gmina Wasilków in der Woiwodschaft Podlachien